George Marshall ist der Name folgender Personen:
 George Marshall (Leichtathlet) (1877–nach 1896), britischer Leichtathlet
 George Marshall (Regisseur) (1891–1975), US-amerikanischer Filmregisseur
 George A. Marshall (1851–1899), US-amerikanischer Politiker
 George C. Marshall (1880–1959), US-amerikanischer General und Staatsmann
 George Frederick Leycester Marshall (1843–1934), Colonel in der indischen Armee und Zoologe
 George Preston Marshall (1896–1969), amerikanischer American-Football-Funktionär; Eigentümer der Washington Redskins